Parti socialiste unifié est le nom porté par plusieurs  dans le monde :
 Parti socialiste unifié d'Allemagne, en République démocratique allemande ;
 Parti socialiste unifié, en France ;
 Parti socialiste unifié, en Italie ;
 Parti socialiste unifié, au Maroc ;
 Parti socialiste unifié du Venezuela.